Physarum is een geslacht van plasmodiale slijmzwammen in de familie Physaraceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bestaat het geslacht uit 326 soorten (peildatum november 2020):

Physaraceae